Le tournoi de Colombus est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979, classée en catégorie Futures, se dispute à Colombus du 12 au .

Rene Blount remporte le simple dames. En finale, elle bat Iva Budařová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bunny Bruning et Yvonne Vermaak.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Columbus
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Columbus
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en février 1979